Localități, Ungaria
D